Луцик Антон Васильович ( 1987) — український футболіст, півзахисник.
 Луцик Володимир Васильович ( 1968) — український живописець.
 Луцик Леонід Петрович (1984—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Луцик Любомира Антонівна (1918—2000) — український медик, доктор медичних наук (1972). Співорганізатор трьох кафедр — терапевтичної стоматології, стоматології дитячого віку та терапевтичної стоматології ФПДО.
 Луцик Максим Дмитрович ( 1942) — український вчений-біохімік.
 Луцик Павло Олександрович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Луцик Петро Миколайович (1960—2000) — кінорежисер та сценарист українського походження.
 Луцик Порфирій (1896—1952) — український релігійний діяч, монах Чину Святого Василія Великого. Жертва радянського окупаційного терору.
 Луцик Роман Ярославович (1900—1974) — український бібліотекознавець, публіцист, громадський діяч, колекціонер книг.
 Луцик Степан (псевд.: Сівак; 1906—1963) — український артист-маляр.
 Луцик Юлія Олександрівна ( 1990) — українська ко-пілотка ралі.

Див. також 
 Луценко

Примітки 

Прізвища на -ик